Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Juan Antonio Marín che ha battuto in finale Andreas Vinciguerra 6-3 7-6(4).

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Thomas Johansson (secondo turno)
 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)

 Christian Ruud (semifinali)
 Magnus Norman (quarti di finale)
 Gastón Gaudio (primo turno)
 Ján Krošlák (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1999
ATP Tour 1999